Шефір Борис Нахманович (нар. 1960) — сценарист і продюсер, художній керівник і автор «Студії Квартал-95» 
 Шефір Сергій Нахманович (нар. 1964) — сценарист і продюсер, художній керівник і автор «Студії Квартал-95»

Прізвища